Squalo (sous-marin) peut faire référence à:

 Squalo est un sous-marin de la classe Glauco entré en service en 1906 dans la Regia Marina et ayant servi pendant la Première Guerre mondiale.
 Squalo est un sous-marin de la classe Squalo en service dans la Regia Marina en 1930 et ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.